Кіровська міська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Кіровська міська рада — Донецька область, м. Кіровське
 Кіровська міська рада — Луганська область, м. Кіровськ